Die Irish League 1908/09 war die 19. Spielzeit der höchsten gesamtirischen Fußballliga. Linfield FC wurde zum zehnten Mal Meister.

Modus 
Teilnehmer waren die acht Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten. Sie spielten an insgesamt 14 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zweimal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Saison 1908/09 (Archiv)

1908/09
Fußballsaison 1908/09